«Дьявол» () — польский историко-мистический фильм ужасов, драма 1972 года. Премьера состоялась в 1988 году.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 1793 году и повествует о предательской борьбе прусского шпиона по прозвищу Дьявол и молодого польского патриота. Во время вступления прусских армий в Великую Польшу в январе 1793 года в монастырь прибывает таинственный мужчина. Это — Дьявол. Ему удаётся освободить из монастырской тюрьмы молодого шляхтича Якуба, покушавшегося на жизнь короля. Дьявол даёт Якубу бритву и внушает, чтобы тот очистил мир от зла и греха. Якуб, вернувшись в семейный дом, начинает убивать всех подряд: свою невесту, мать, брата, сестру. Он убеждён, что наказывает изменников и заговорщиков. В конце концов Дьявол убивает Якуба и получает за это денежное вознаграждение от прусского офицера, а затем насилует монахиню, которая помогла Якубу бежать из тюрьмы.

В ролях

Интересные факты 
 Некоторые съемки проходили в замке Ксёнж.

Примечания

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl
 

Фильмы о серийных убийцах
Исторические фильмы Польши
Исторические фильмы о 1790-х годах
Фильмы-драмы Польши
Фильмы ужасов Польши
Фильмы ужасов 1972 года
Фильмы Анджея Жулавского
Фильмы Польши 1972 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях